Cultura - termo polissêmico que remete ao mundo do conhecimento
 Cultivo - termo da agricultura
Ou ainda:
Cultura bacteriana
TV Cultura
Rádio Cultura

Desambiguação